Alexander K. Whybrow (1982-2011), catcheur (lutteur professionnel) et manager américain ;
 (1809 ou 1811-1881), officier de l'armée britannique ;
  (1941-), écrivain britannique de livres pour enfants ;
 , psychiatre britannique ;